Статира (370—332 до н. э.) — жена Дария III, последнего царя Персии из династии Ахеменидов.

Биография 
Возможно, Статира приходилась сестрой своему мужу.

Она сопровождала Дария во время войны с Александром Македонским, вторгнувшимся в державу Ахеменидов. После разгрома персов в битве при Иссе вся семья Дария (мать царя Сисигамбис, жена, сын и две дочери — Барсина и Дрипетида) оказалась в руках Александра. Но македонский царь отнёсся к царским пленникам милостиво, вернув им их имущество и слуг и установив содержание.

Статира умерла во время родов в 332 г. до н. э. Ходили слухи, что ребёнок был не от Дария, а от Александра, хотя Юстин сообщает, что Александр видел Статиру всего один раз. Александр повелел похоронить Статиру со всеми почестями, положенными для особы царского рода.

Плутарх в жизнеописании Александра рассказывает, что, узнав о смерти жены, Дарий в горе восклицал, что персов постиг злой рок, коль скоро сестра и жена царя живой попала в руки противника и не была похоронена по царскому обычаю. Но евнух Тирей, сбежавший из македонского лагеря и доставивший горькую весть, поклялся самыми страшными клятвами, какие только знал, что царица была погребена со всей пышностью. Тогда Дарий попросил богов или вернуть ему и персам мощь, чтобы он смог отблагодарить Александра той же милостью, либо, если персидская держава падёт, пусть только Александр сядет на трон Кира Великого.

Дочь Статиры Барсину Александр взял в жёны, но после его смерти она была убита по приказу Роксаны, не желавшей терпеть соперниц на престол державы. Младшая дочь, Дрипетида, выданная замуж за Гефестиона на свадьбе в Сузах и вскоре овдовевшая, скорее всего была убита одновременно с сестрой, но есть мнение, что ей удалось уцелеть — она не имела прав на престол и потому не являлась угрозой Роксане.

В культуре 
В фильме «Александр» роль Статиры исполняет актриса Annelise Hesme.

Примечания

Литература 
 Арриан. Поход Александра
 Квинт Курций Руф. История Александра Македонского
 Smith’s Dictionary of Greek and Roman Antiquities.

Персоналии по алфавиту
Ахемениды
Жёны монархов державы Ахеменидов
Супруги правителей IV века до н. э.
Окружение Александра Македонского